South East – sottodistretto del Botswana
South East – regione dell'Inghilterra